Laguna Colorada é um lago salgado, localizado no sudoeste do altiplano da Bolívia , dentro da Reserva nacional de fauna andina Eduardo Avaroa  e perto da fronteira com o Chile.

O lago contém ilhas de sal bórax, cuja cor branca contrasta com a cor avermelhada de suas águas, que é originada por sedimentos vermelhos e pigmentação de  algas. 
Laguna Colorada é uma das Zonas Úmidas de Importância Internacional da Convenção de Ramsar.

Flamingos de James abundam na área. Também é possível encontrar flamingos andinos e flamingos chilenos.

Lagos salgados
Lagos da Bolívia